Прову́лок Го́голя — назва провулків у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Провулок Миколи Гоголя — провулок у місті Жмеринка Київська область.
 Провулок Гоголя — провулок у місті Сєвєродонецьк Луганська область.

Вулиці, названі на честь людей
Урбаноніми Миколи Гоголя